Novice (Texas)
Novice - um nível do jogo eletrônico Ragnarok

Desambiguação